У́лица Бубнова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бубнова — улица в Астрахани.
 Улица Бубнова — улица в Аткарске.
 Улица Бубнова — улица в Губкине.
 Улица Бубнова — улица в Иванове.
 Улица Бубнова — улица в Копейске.
 Улица Бубнова — улица в Кусе.
 Улица Бубнова — улица в Москве.
 Улица Бубнова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Бубнова — улица в Самаре.

Украина 
 Улица Бубнова — улица в Донецке.
 Улица Андрея Бубнова — до 2015 года название Маричанской улицы в Киеве.
 Улица Бубнова — прежнее название Рыбасовской улицы в Кривом Роге.